Aleksiej Abrikosow (1875-1955) – radziecki lekarz, patolog
 Aleksiej Abrikosow (ur. 1928) – rosyjski fizyk teoretyczny